L'édition 2021 du tournoi de tennis de Cluj se déroule du 2 au  sur terre battue en extérieur à Cluj-Napoca. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'allemande Andrea Petkovic remporte son  WTA, le  depuis 2015,  en dominant en finale l'égyptienne Mayar Sherif.
La paire Natela Dzalamidze et Kaja Juvan remporte le double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cluj
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2021
Cluj
Sport en Roumanie en 2021
Tennis en août 2021